Fehér hajó Altay Margit 1927-ben kiadott regénye
 Fehér hajó Zilahy Lajos 1932-ben kiadott regénye
 Fehér hajó Csingiz Ajtmatov 1970-ben kiadott regénye
 Fehér hajó Roberto Rossellini 1941-ben bemutatott filmje
 Fehér hajó Bolotbek Samsijev 1976-ban bemutatott filmje Csingiz Ajtmatov regénye alapján